Louis Le Tellier ist der Name folgender Personen:

* Louis Le Tellier (Architekt) († 1785), französischer Architekt
 Louis-Charles-César Le Tellier (1695–1771), französischer General und Marschall von Frankreich
 Louis François Le Tellier, marquis de Barbezieux (1668–1701), französischer Staatsmann